Lau Mulgap (Namo Rambe), een plaats in Indonesië
Lau Mulgap (Mardingding), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing